El término Huntington puede referirse a:

Lugares 
Estados Unidos
Huntington, una ciudad en el estado de Arkansas.
Huntington, ciudad ubicada en el estado de Indiana.
Huntington, pueblo en el estado de Massachusetts. 
Huntington, lugar designado por el censo en el estado de Massachusetts. 
Huntington, pueblo en el estado de Nueva York.
Huntington, aldea en el estado de Nueva York.
Huntington, ciudad en el estado de Oregón.
Huntington, ciudad en el estado de Texas.
 Huntington, una ciudad en el estado de Utah.
Huntington, pueblo en el estado de Vermont.
Huntington, lugar designado por el censo en el estado de Virginia.
 Huntington, ciudad en el estado de Virginia Occidental.
 Huntington, una estación del metro de Washington DC.

Reino Unido
Huntington, una parroquia civil y un pueblo en la autoridad unitaria de York, Inglaterra.
 Huntington, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire, Inglaterra.

Medicina 
 la enfermedad de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa hereditaria que destruye paulatinamente unas regiones específicas del cerebro llamadas ganglios (o núcleos) basales.

Personas 
 Samuel Huntington (1731-1796), jurista estadounidense, Presidente del Congreso Continental y de la Asamblea del Congreso de los Estados Unidos;
 Samuel Phillips Huntington (1927-2008), profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard y analista de la relación entre los poderes civil y militar;
 Ellsworth Huntington (1876-1947), antropogeógrafo estadounidense, discípulo de William Morris Davis;
 Huntington Willard, profesor de biología e investigador genético de la Universidad de Duke en los Estados Unidos;
 William Huntington Russell (1809-1885), uno de los cofundadores de la orden secreta Skull & Bones de Yale;
 Archer Milton Huntington (1870-1955), arqueólogo, bibliófilo, filántropo, hispanista y poeta estadounidense, fundador de la Hispanic Society of America;
 Edward Vermilye Huntington (1874-1952), matemático estadounidense.

.